Каролина од Брунзвика (; Брауншвајг, 17. мај 1768 — Лондон, 7. август 1821) је била краљица Уједињеног Краљевства и Хановера (29. јануар 1820 — 7. август 1821). Рођена је као Каролина Амалија Елизабет (енгл. Caroline Amalie Elisabeth).

Владавина 
За свог рођака Џорџа удала се 8. априла 1795. у Лондону, и је том удајом добила титулу принцезе од Велса. Међутим, Џорџ је Каролину сматрао непривлачном и прљавом. Он сам је ионако тада био тајно ожењен с Маријом Фицхерберт, али је тај брак кршио Акт о краљевским браковима из 1772, и тако се тај брак сматрао неважећим и законски непостојећим. Али Каролина је исто тако свог супруга сматрала непривлачним. Једино њихово дете је била девојчица Шарлота, која је умрла у врло раној младости. Након Шарлотиног рођења, су се Каролина и Џорџ развели. Џорџ је чак и забранио Каролини да виђа њихову ћерку а на крају ју је 1799, прогнао с двора у приватну резиденцију. Тамо је имала пуно љубавних афера с неколиким политичарима и адмиралима. 1806, се испоставило да син који је живео с Каролином, није њен. 1814, је напустила Уједињено Краљевство и путовала по целој Европи, гомилајући дугове своме супругу и налазећи нове љубавнике. Умрла је 7. августа 1821, у Лондону. Разлог њене смрти није тачно утврђен али је она тврдила да је била отрована. Према њеној жељи је сахрањена у њеној домовини.

Породично стабло

Литература 
 
 -

Спољашње везе 

Рођени 1768.
Умрли 1821.